.
Abass Sall (1909-1990), un chef religieux sénégalais,
Abdoulaye Sall, un homme politique malien,
Adama Sall, un homme politique sénégalais,
Aliou Sall, un homme politique sénégalais,
Amadou Lamine Sall, un poète sénégalais,
 Amadou Sall est un membre du groupe Collapse,
 Cheikh Samba Sall, agronome et chercheur assistant de Mauritanie,
Demba War Sall, un chef, personnage historique sénégalais,
Elhadj Abdoul Hamidou Sall, un poète et écrivain sénégalais, fonctionnaire de l'OIF,
El Hadj Amadou Sall, un homme politique sénégalais,
El Hadj Ibrahima Sall, économiste et homme politique sénégalais,
El Hadj Issa Sall, homme politique sénégalais,
Fatoumata Sall, la mère de Ndiadiane Ndiaye, ancêtre des Wolofs,
.
Khalifa Sall, un homme politique sénégalais,
Khalilou Sall, un ingénieur et homme politique sénégalais,
Macky Sall, un homme politique sénégalais Président de la République depuis 2012,
Marième Faye Sall, une personnalité politique sénégalaise,
Moustapha Bayal Sall, un footballeur sénégalais,
Oumar Sall, un activiste culturel sénégalais,
Ousmane Ibrahima Sall, un militaire sénégalais,
Sangoné Macodou Dieng Sall (1898-1964), un chef de canton sénégalais.